Покотыло — фамилия. Известные носители:

 Покотыло, Сергей Витальевич (род. 1982) — игрок в мини-футбол.
 Покотыло, Николай Дмитриевич — театральный режиссёр.

См. также 
 Покотило